FCV Dender EH is een Belgische voetbalclub uit Denderleeuw. De club is aangesloten bij de Belgische Voetbalbond met stamnummer 3900. FCV Dender EH ontstond op 11 april 2005 uit de fusie van KFC Denderleeuw en Verbroedering Denderhoutem. De club heeft zwart, blauw en rood als clubkleuren.

Geschiedenis

Verbroedering Denderhoutem werd opgericht in Denderhoutem en sloot in 1943 aan bij de voetbalbond. De club kreeg stamnummer 3900 en had rood-zwart als kleuren. De club klom geleidelijk op en bereikte in de jaren 80 en 90 de Bevorderingsreeksen, maar bleef nog wat op en neer gaan tussen Nationale en Provinciale. Rond het nieuwe millennium maakte de club een nieuw stap voorwaarts. In 1998 promoveerde Verbroedering Denderhoutem voor het eerst naar Derde Klasse. In 2003 zakte men nog even, maar na één seizoen keerde men terug naar Derde Klasse.

In het nabijgelegen Denderleeuw was in 1952 FC Denderleeuw opgericht, dat het jaar erop aansloot bij de voetbalbond en stamnummer 5647 toegewezen kreeg. Denderleeuw had blauw-zwart als kleuren. Ook Denderleeuw was kunnen opklimmen tot op nationaal niveau en bereikte in 1973 al Derde Klasse voor twee seizoenen. Na een terugval tot provinciaal niveau was FC Denderleeuw in de jaren 90 van korte tijd vanuit provinciale kunnen opklimmen tot in Tweede Klasse, waar men acht seizoenen onafgebroken had gespeeld. In 2001 fuseerde FC Denderleeuw met Eendracht Hekelgem tot FC Denderleeuw EH. FC Denderleeuw EH zakte in 2004 terug naar Derde Klasse.

In 2004 bereikten Denderleeuw-voorzitter Bart Gies en Jan Vijverman van Denderhoutem een akkoord voor een fusie. Beide clubbesturen waren het eens dat schaalvergroting nodig was om als één sterke ploeg uit de Denderstreek te kunnen overleven in het moderne voetbal. In april 2005 fuseerden beide derdeklassers dan tot een nieuwe fusieclub, FCV Dender EH. De fusieclub speelde met stamnummer 3900 van Denderhoutem verder en ging zijn thuiswedstrijden spelen in het Florent Beeckmanstadion van FC Denderleeuw. De clubkleuren werden de kleuren van vorige clubs, rood-blauw-zwart. Het eerste seizoen speelde de club meteen kampioen en zo promoveerde men direct naar Tweede Klasse, waar men de heenronde afsloot met 43 punten. Men had aan de winterstop vijf punten voorsprong op achtervolger Antwerp. In de heenronde verloor Dender amper twee keer. Op 13 mei 2007 werd Dender kampioen en zo stootte de club in amper één seizoen meteen door naar de Eerste Klasse.

In het eerste seizoen in Eerste Klasse stond de ploeg tijdens de heenronde de volledige tijd onderaan het klassement. Trainer Jean-Pierre Vande Velde werd ontslagen en tijdelijk opgevolgd door Patrick Asselman als interim-trainer. Johan Boskamp werd enkele weken later aangesteld tot nieuwe trainer. Uiteindelijk eindigde Dender op de vijftiende plaats in het klassement van de Jupiler Pro League met 33 punten (9 keer gewonnen, 19 keer verloren, 6 keer gelijk), waardoor handhaving werd bewerkstelligd.

Boskamp bleef hoofdtrainer in het tweede jaar Eerste Klasse. Aangezien hij in december 2008 een knieoperatie moest ondergaan en lange tijd uit roulatie zou zijn, werd hij vervangen door Patrick Asselman. Boskamp nam in mei 2009 ontslag wegens ruzie met Patrick Asselman, die hem opvolgde als hoofdtrainer. De club eindigde weer op een vijftiende plaats, maar moest omwille van een competitiehervorming - waarbij het aantal clubs in Eerste Klasse zou worden ingekrompen tot zestien ploegen - naar een eindronde met eersteklasser KSV Roeselare en tweedeklassers Lierse SK en Antwerp FC. Dender eindigde tweede achter Roeselare en zakte na twee seizoenen weer naar Tweede Klasse.

Terugkeren naar Eerste Klasse lukte niet meer. Na drie seizoenen in Tweede Klasse zakte de club in 2012 verder weg naar Derde Klasse. Bij de competitiehervorming van 2016 kon het wel een plaats bemachtigen bij de beste amateurploegen, daarom ging FCV Dender EH verder in Eerste nationale. Na zes seizoenen op het hoogste amateurniveau te hebben gespeeld, won Dender in 2022 de eindronde met RFC Liège, Knokke FC en Dessel Sport, waardoor het weer naar het profvoetbal steeg.

Erelijst 
Tweede klasse
winnaar (1): 2006/07

Derde klasse
winnaar (1): 2005/06

Vierde klasse
winnaar (1): 2003-04

Eerste nationale
winnaar (1): 2021-22

Resultaten

Seizoen 2022/23

A-kern

Transfers

Lijst van trainers 
 2005-2006  Jean-Pierre Vande Velde
 2006-2007  Jean-Pierre Vande Velde
 2007-2008  Jean-Pierre Vande Velde,  Patrick Asselman,  Johan Boskamp
 2008-2009  Johan Boskamp,  Patrick Asselman
 2009-2010  Patrick Asselman,  Vital Borkelmans
 2010-2011  Vital Borkelmans
 2011-2012  Vital Borkelmans
 2012-2013  Jean-Pierre Vande Velde
 2013-2014  Nicky Hayen,  Chris Janssens
 2014-2015  Stéphane Demets,  Gerland De Latte,  Emilio Ferrera en  Marc Grosjean
 2015-2016  Emilio Ferrera,  Johan Hertveldt,  Thierry Pister,  Johan Hertveldt,  Jean-Pierre Vande Velde
 2016-2017  Jean-Pierre Vande Velde
 2017-2018  Chris Janssens
 2018-2019  Francky Cieters
 2019-2020  Francky Cieters,  Regi Van Acker

Bekende (oud-)spelers 

  Wouter Artz

Externe links
 Officiële website

Dender
Sport in Denderleeuw
Sportvereniging in Oost-Vlaanderen